Jugend ohne Gott steht für:

 Jugend ohne Gott, Roman von Ödön von Horváth (1937)
 Jugend ohne Gott (1991), deutscher Fernsehfilm von Michael Knof
 Jugend ohne Gott (1996) (Jeunesse sans Dieu), französischer Fernsehfilm von Catherine Corsini 
 Jugend ohne Gott (2017), deutscher Film von Alain Gsponer